Malta Cup 2008 je bil poklicni nejakostni povabilni snooker turnir. Potekal je od 4. do 10. februarja 2008 v Portomasu, Malta.

Turnir je osvojil Shaun Murphy, ki je v finalu z izidom 9-3 odpravil Kena Dohertyja.

Nagradni sklad
Zmagovalec: 20.000 £
Poraženec v finalu: 9.000 £
Polfinalist: 6.000 £
Honorar za igralce iz skupinskega dela: 2.000 £

Najvišji niz: 3.000 £
Niz 147 točk: ? £

Skupaj: 76.000  £

Prirejanje rezultatov
Turnir naj bi preučila Kockarska komisija zaradi obtožb prirejanja rezultatov v času skupinskega dela turnirja.

Skupinski del
Dvoboji po skupinah se igrajo na največ 6 framov. Zmaga šteje 2 točki, remi 1 točko, za poraz igralci ne prejmejo točk. Prvouvrščeni igralec iz vsake skupine napreduje v polfinale.

Skupina 1

4. februar: John Higgins 6-0 Alex Borg, Joe Perry 3-3 Ryan Day
5. februar: John Higgins 4-2 Ryan Day, Ali Carter 5-1 Alex Borg
6. februar: Joe Perry 4-2 Alex Borg, John Higgins 3-3 Ali Carter
7. februar: Joe Perry 4-2 Ali Carter, Ryan Day 3-3 Alex Borg
8. februar: John Higgins 5-1 Joe Perry, Ali Carter 2-4 Ryan Day

Skupina 2

4. februar: Ken Doherty 4-2 Marco Fu, Neil Robertson 5-1 Stephen Lee
5. februar: Ken Doherty 4-2 Stephen Lee, Joe Swail 1-5 Marco Fu
6. februar: Ken Doherty 5-1 Joe Swail, Neil Robertson 3-3 Marco Fu
7. februar: Neil Robertson 4-2 Joe Swail, Stephen Lee 1-5 Marco Fu
8. februar: Ken Doherty 5-1 Neil Robertson, Joe Swail 1-5 Stephen Lee

Skupina 3

4. februar: Shaun Murphy 6-0 Tony Drago, Stephen Hendry 4-2 Mark Selby
5. februar: Stephen Maguire 4-2 Tony Drago, Shaun Murphy 4-2 Mark Selby
6. februar: Stephen Hendry 4-2 Tony Drago, Shaun Murphy 4-2 Stephen Maguire
7. februar: Mark Selby 4-2 Tony Drago, Stephen Hendry 3-3 Stephen Maguire
8. februar: Shaun Murphy 5-1 Stephen Hendry, Stephen Maguire 3-3 Mark Selby

Skupina 4

4. februar: Graeme Dott 2-4 Dominic Dale, Peter Ebdon 2-4 Ding Junhui
5. februar: Graeme Dott 3-3 Ding Junhui, Mark Williams 2-4 Dominic Dale
6. februar: Graeme Dott 2-4 Mark Williams, Peter Ebdon 2-4 Dominic Dale
7. februar: Mark Williams 3-3 Peter Ebdon, Ding Junhui 4-2 Dominic Dale
8. februar: Graeme Dott 2-4 Peter Ebdon, Mark Williams 0-6 Ding Junhui

Končnica
V polfinalu se križata skupini 1 in 2 ter 3 in 4.

Seznam nizov vsaj 100 točk
137, 110, 104 Shaun Murphy
134, 127, 118 Ken Doherty
129, 100 Ali Carter
128, 103 Peter Ebdon
127, 125, 125, 123, 106 Ding Junhui
127, 110, 101 Mark Selby
116, 107 Neil Robertson
113 Ryan Day
108, 106, 101 Marco Fu
103 Stephen Hendry

Viri

2008
Malta Cup